Umagillidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Umagillidae i ordningen Neorhabdocoela, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Dalytyphloplanida, klassen Rhabdocoela, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Umagillidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Umagillidae